Tannengrün steht für:
 Tannenzweig, als Schmuck und Symbol (nicht nur für Tanne selbst)
 Tannengrün (Volkslied), Text von Georg Christian Dieffenbach, von Franz Abt vertont
 Tannengrün (Farbe), eine tief- bis blaugrüne Farbnuance